49 oder Neunundvierzig steht für:
 die natürliche Zahl 49
 49, das Jahr 49 nach Christus
 BBÖ 49, österreichische Lokomotive; siehe SB alt 23
 Lotus 49, britischer Formel-1-Rennwagen
 Tatra 49, tschechoslowakischer Lieferkarren

Siehe auch:
 Bugatti Type 49
 Peugeot Typ 49
 San Francisco 49ers